

Astronomia 
 R1 – sottoclasse della classificazione stellare

Chimica 
 R1 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R1 – tangenziale di Anversa (Belgio)
 R1 – strada nazionale dello Zimbabwe

Altro 
 R1 – altro nome della proteina CD1
 Subaru R1 – automobile della Subaru
 Yamaha R1 – Moto della Yamaha